Bundesgymnasium Wien steht für folgende Gymnasien:

 Bundesgymnasium Wien 8 (Piaristengymnasium) im Gemeindebezirk Josefstadt
 Gymnasium Wasagasse (Bundesgymnasium Wien IX) im Gemeindebezirk Alsergrund